Сезон «Карпат» (Львів) 2021—2022 — 1-й сезон відроджених львівських «Карпат» у чемпіонатах України та 1-й сезон клубу в Другій лізі.

Склад команди

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=15 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
|}
Станом на: 12 грудня 2021

Карпати Львів